Rosdel (bier), een Belgische biersoort
 Rosdel (gebied), Belgisch natuurgebied